Mtwara è una città della Tanzania, da cui prendono nome anche:

 la Regione di Mtwara
 il Distretto Urbano di Mtwara
 il Distretto Rurale di Mtwara